Drawing Restraint 9 (или The Music From Matthew Barney’s Drawing Restraint 9) — саундтрек к фильму-перформансу «Растворение мира» (также известен как «Рисуя границы 9»), написанный исландской певицей Бьорк и вышедший в 2005 году. Фильм снят тогдашним бойфрендом певицы, художником и скульптором Мэттью Барни. Саундтрек радикально отличается от всех остальных работ Бьорк cвоей минималистичностью и полным отсутствием поп-составляющей. Половина треков являются инструментальными. Голос Бьорк звучит только в трёх песнях: «Bath», «Storm» и «Cetacea».

Концепция и создание 
Drawing Restraint 9 — первый совместный проект Барни и Бьорк после пяти лет знакомства. Изначально они договаривались, что не будут смешивать свою карьеру и личную жизнь, тем не менее, по истечении времени всё изменилось. Описывая их первые дискуссии о проекте, Бьорк говорила: «Я хотела знать структуру фильма, эмоциональную структуру. Мне нужно было что-то, на чём строить саундтрек». Однако, оказалось, что Мэттью не понимает о чём идёт речь. «Это одна из причин, почему я очарована им. Это просто загадка. Кто-то, кто не поглощен эмоциями, не одержим эмоциональными пиками». Как рассказывает Барни: «В некоторых случаях Бьорк набрасывала музыкальные скетчи на основе довольно рыхлых описаний того, чем может быть сцена в фильме. В дальнейшем, когда я разрабатывал сцену и формулировал то, что на самом деле произойдёт, я слушал эти скетчи и они определённо на меня влияли». Зачастую Мэттью не было необходимости пространно объяснять Бьорк что он хочет, поскольку они прекрасно друг друга понимали. «Он мог сказать лишь: „агрессивные корабли“ и мне сразу всё было ясно».

Саундтрек комбинирует новейшие технологии и древние инструменты. Для этого проекта, Бьорк, будучи в Японии, изучала древнюю японскую музыку. Несколько треков написаны для японского инструмента шо. «Я написала партии для шо в течение недели, сидя в отеле». Музыку, написанную Бьорк, исполняет Мэюми Мията — одна из наиболее известных в мире исполнительниц игры на шо. Она также появляется в фильме, играющей на своём инструменте. «Я прослушала все её записи и это вдохновило меня сделать всё по-другому. Я была осторожна с японскими музыкальными стереотипами, и я не хотела, чтобы это звучало как медитация в стиле нью-эйдж».

В первом треке звучит голос Уилла Олдхэма (также известного как Bonnie 'Prince' Billy), поющего по-английски текст письма от японского рыбака генералу Мак Артуру с благодарностью за снятие моратория США на ловлю китов у своих берегов. Этот текст был адаптирован Барни и положен на музыку Бьорк, которую на арфе исполняет Зина Паркинс.

Сама Бьорк тоже исполняет на арфе некоторые партии. Также она самостоятельно занималась программированием, аранжировками и редактированием материала.

В треке «Holographic Entrypoint» использована партитура японского театра но, исполненная Сиро Номурой. В треке «Pearl» присутствует горловое пение канадской исполнительницы Тани Тагак.

Релиз 
Альбом вышел в стандартных форматах на CD и виниле. В 2006 году он был переиздан на DualDisc в шестиканальном звуке высокого разрешения c дополнительным треком «Petrolatum» на DVD-Audio стороне.

Реакция 

Альбом был хорошо принят большинством критиков. На Metacritic рейтинг альбома составляет 67 % на основе 16 профессиональных рецензий, что означает в целом положительные рецензии, при этом примерно треть рецензий выражают смешанную оценку.

Английский журнал Mojo поставил Drawing Restraint 9 на второе место в списке лучших саундтреков года.

Скотт Маккитинг из Stylus посчитал альбом «ещё одним шагом вперёд и ввысь для одного из настоящих музыкально-эмоциональных гениев». Рецензент The Guardian отметил, что «это не всегда легкая запись — она требует тишины и терпения от слушателя, но это не менее чем увлекательно и часто захватывающе красиво». Вердикт Rolling Stone выражает смешанную реакцию: «Возможно, результат и впечатляющ, однако здесь явно не хватает собственной музыкальной индивидуальности Бьорк и её самого главного достояния: её неподражаемого голоса». Журнал Q опубликовал резко негативную рецензию: «Дети ноют, аккордеоны стонут и бестелесный голос Бьорк лишь иногда раскатывается в пределах слышимости».

Некоторые рецензенты отмечали, что главная ошибка, которую может допустить слушатель — это принять пластинку за новый альбом Бьорк. «Drawing Restraint 9 — это именно музыка к фильму. Из одиннадцати треков песнями можно назвать от силы пять, и только в трёх из них задействован вокал самой Бьорк. Однако незримое присутствие певицы чувствуется в каждой композиции» — «Бьорк достигла того статуса, когда каждое произведение, выходящее из-под её руки, становится объектом интереса со стороны ценителей музыки. На пластинке нет ни одной „форматной“ песни, она не претендует на места в хит-парадах, но больше многих саундтреков к популярным фильмам заслуживает того, чтобы её послушали».

Фильм 
Действие фильма разворачивается на японском китобойном судне Nisshin Maru и комбинирует скульптуру, музыку и перформанс, исследуя взаимодействие между самоограничением и креативностью. В фильме отсутствуют диалоги. Бьорк и Барни играют две главные роли: Гостей на судне, проходящих сложную японскую чайную церемонию, в ходе которой они влюбляются друг в друга, а в конце подвергаются мистическому преобразованию в китов. Параллельно на борту судна проходит преобразования огромная скульптура, создаваемая из вазелиновой массы.

Как говорит Барни, решение снять себя и Бьорк было не автобиографичным, а практичным. Снять историю любви было проще, используя шаблон из реальной жизни, «не связываясь с необходимостью направлять актёров». Бьорк сказала, что для неё было релаксацией скрыть свою личность в значительной степени в проекте кого-то другого. «Музыка здесь в роли поддержки. Мы не хотим, чтобы это было как видео Бьорк».

Список композиций

В фильме 
Полный список музыки из фильма в порядке появления. Некоторые из треков являются инструментальными версиями или вариациями основных тем, поэтому не попали в основной саундтрек.

 «Gratitude»  — 4:59
 «Petrolatum» — 6:10
 «Haf»
 «Pearl» — 3:43
 «Nisshin Maru»  — 2:41
 «Host»  — 5:50
 «Bath»  — 5:07
 «Aposiopesis»  — 5:16
 «Hunter Vessel» — 6:36
 «Shimenawa» — 2:48
 «Vessel Shimenawa» — 1:54
 «Repose» 
 «Storm»  — 5:32
 «Holographic Entrypoint»  — 9:57
 «Ambergris March» — 3:57
 «Field Inversion»
 «Cetacea»  — 3:12
 «Antarctic Return» — 4:18

Примечания

Ссылки 
 Drawing Restraint 9 на discogs.com
 Drawing Restraint 9 на 77ísland
 Рецензия: Звуки.ру
 Обзор: iXBT

Альбомы Бьорк
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio